gespleten eikenblaasmijnmot
 gewone eikenblaasmijnmot
 oostelijke eikenblaasmijnmot